Wings () может означать:

Музыка 
 Wings — рок-группа Пола Маккартни
 Wings (дуэт) — южнокорейский дуэт

Альбомы 
 Wings — альбом Бонни Тайлер
 Wings — альбом 
 Wings — альбом Skylark

Песни 
 «Wings» — песня Birdy
 «Wings» — песня Little Mix
 «Wings» — песня Дельты Гудрем
 «Wings» — песня Маклемора
 «Wings» — песня Ринго Старра

Другое 
 Wings (игра) — компьютерная игра, выпущенная Cinemaware
 Wings 3D— это программа 3D-моделирования

См. также 
 
 
 Служебная:Указатель по началу названия/Wings